Carracedo ist der Familienname folgender Personen:

 Jorge Carracedo (* 1947), argentinischer Rugby-Union-Spieler
 Marcello Carracedo (* 1970), argentinischer Fußballspieler